Крутт-сюр-Марн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на схід від Парижа, 125 км на південний схід від Ам'єна, 75 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 263 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 649,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Крутт-сюр-Марн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Крутт-сюр-Марн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена